Le sigle SPT peut désigner :
 en français
 le système de production de Toyota
 Science pour tous, un organisme privé canadien sans but lucratif qui regroupe des organismes œuvrant en culture scientifique et technique (CST)
 le Service des Postes et Télécommunications de Polynésie Française
 le Service des Postes et Télécommunications de Wallis-et-Futuna
 Syndrome post-traumatique, en psychologie
 en anglais
 le propulseur à effet Hall (Stationnary Plasma Thruster)
 le profil UML Schedulability Performance and Time de l'OMG destiné à la modélisation Temps Réel